Nesomimus é um género de ave da família Mimidae. 

Este gênero tem quatro espécies, todas endêmicas das Ilhas Galápagos. 

As espécies de Nesomimus foram registradas por Charles Darwin na sua visita ao Arquipélago. A sua diversidade foi um dos exemplos utilizados pelo autor na teoria da evolução das espécies por seleção natural.

Descrição 
Semelhante ao Mimus, mas possui um bico mais longo e mais comprimido na base, e tarso muito mais longo (quase duas vezes maior que o dedo médio, em vez de apenas cerca de um terço mais longo).

Espécies 
Este gênero contém as seguintes espécies:
 Nesomimus parvulus
 Nesomimus trifasciatus
 Nesomimus macdonaldi
 Nesomimus melanotis

Ligações externas
Darwin's Mockingbirds

Mimidae
Géneros de aves